Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройдуть 6 серпня. Участь брали 37 спортсменок з 19 країн.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки